Naselja u Hrvatskoj:
 Kompolje Koreničko, naselje u sastavu općine Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija 
 Kompolje, naselje u sastavu grada Otočca, Ličko-senjska županija 

Naselja u Sloveniji:

 Kompolje (Dobrepolje, Slovenija), naselje u općini Dobrepolje 
 Kompolje (Lukovica, Slovenija), naselje u općini Lukovica 
 Kompolje (Sevnica, Slovenija), naselje u općini Sevnica